Grote slanke glasvleugelwants
 Kleine slanke glasvleugelwants